A 2020–2021-es orosz labdarúgó-bajnokság a 29. orosz első osztályú szezon.

Részt vevő csapatok

Tabella

orosz 1
Orosz labdarúgó-bajnokságok